Battelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giulio Battelli (1904–2005), italienischer Archivar, Paläograf und Hochschullehrer
 Guido Battelli (1869–1955), italienischer Schriftsteller